Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1975/76 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund ausgerichtet. Als Unterbau zur Bundesliga diente die eingleisig geführte Nationalliga. Als dritte Leistungsstufe fungierten die Regionalliga Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland) sowie die Landesligen von Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga

Allgemeines 
Die Meisterschaft in der Bundesliga wurde mit 10 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je viermal aufeinander trafen. Die Spielgemeinschaft zwischen Austria und WAC konnte erstmals gemeinsam Österreichischer Fußballmeister werden; beide Vereine hatten bereits zuvor den Titel gewinnen können. Als Österreichischer Meister konnte man sich zudem für den Europacup der Landesmeister 1977 qualifizieren, wo die Spielgemeinschaft allerdings in der ersten Runde ausschied. Cupsieger Rapid durfte am Europacup der Cupsieger 1977 teilnehmen, wo die Mannschaft ebenso in der ersten Runde ausschied. Der Vorjahresmeister, die Spielgemeinschaft zwischen Wattens und Wacker Innsbruck, sowie SV Austria Salzburg vertraten Österreichs Fußball im UEFA-Cup 1977; beide erreichten das Sechzehntelfinale.

Mit Austria Klagenfurt musste der Letztplatzierte der Meisterschaft absteigen. Er wurde mit der Vienna durch den Meister der zweitklassigen Nationalliga in der kommenden Saison ersetzt.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Nationalliga: First Vienna FC 1894

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Hubert Baumgartner, Erich Schreitl – Erich Obermayer, Günther Pospischil, Herbert Prohaska, Felix Gasselich, Wilhelm Pöll, Johann Samer, Julio César Morales, Alberto Martínez, Robert Sara, Josef Sara, Karl Daxbacher – Hans Pirkner, Friedrich Drazan, Kurt Leitner, Heinz Hengster, Ernst Baumeister – Trainer: Karl Stotz

Zweite Leistungsstufe – Nationalliga

Allgemeines 
Die Meisterschaft in der Nationalliga wurde mit 16 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Der Meister der Nationalliga, die Vienna, stieg in die Bundesliga auf, die drei Letztplatzierten ab. Rapid Lienz musste den Gang in die Kärntner Landesliga antreten, Rätia Bludenz musste in die Vorarlberger Landesliga und der Kapfenberger SV in die steirische Landesliga absteigen. Der Aufstieg in die Nationalliga war komplizierter geregelt, da in dieser Saison eine asymmetrische dritte Leistungsstufe bestand: Der Meister der Regionalliga Ost, Kremser SC, stieg direkt auf, in Ausscheidungsspielen ermittelten die sechs Landesmeister weitere zwei Aufsteiger: SC Amateure St. Veit/Glan (Gruppe Mitte) und SC Schwarz-Weiß Bregenz (Gruppe West).

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: Kremser SC

Qualifiziert über die Relegation
 Gruppe Mitte (Landesliga Kärnten, Oberösterreich, Steiermark): SC Amateure St. Veit/Glan (Relegation zur 2. Division)
 Gruppe West (Salzburger Liga, Landesliga Tirol, Landesliga Vorarlberg): SC Schwarz-Weiß Bregenz (Relegation zur 2. Division)

Dritte Leistungsstufe

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost fixierte der Kremser SC die Meisterschaft.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SC Neusiedl am See
 Landesliga Niederösterreich: FC Waidhofen/Ybbs
 Wiener Liga: SV Wienerberg

Landesliga Kärnten 
In Kärnten sicherte sich der SC Amateure St. Veit/Glan den Meisterschaft und ist für die Relegationsspiele in der Gruppe Mitte für die Nationalliga berechtigt. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

1. Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich errang der SK Amateure Steyr den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Ried

Salzburger Liga 
In Salzburg konnte der 1. Halleiner SK den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

 Aufsteiger: SC Tamsweg

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark feierte der WSV Liezen den Meistertitel und ist für die Relegationsspiele in der Gruppe Mitte für die Nationalliga berechtigt. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Tirol 
In Tirol erspielte die WSG Wattens den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Hall

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde die Schwarz-Weiß Bregenz Meister.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger: FC Götzis und FC Koblach

Relegation

Relegation zur 2. Division 

Gruppe Mitte

Gruppe West

Abschlusstabelle

|}

Literatur 
 Anton Egger, Kurt Kaiser: Österreichs Fußball-Bundesliga von A-Z, Chronik ab 1974. Verlag Anton Egger, Fohnsdorf 1995.
 Josef Huber: Tagebuch des Jahrhunderts, Fußball-Österreich von 1901 bis 2000. Verlag Wolfgang Drabesch, Wien 2000.

Weblinks 
 Saison 1975/76 bei austriasoccer.at
 Saison 1975/76 bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1975/76
1975/76